

Ferrovia 
  – Bellinzona ↔ Locarno (Svizzera)

Chimica 
 S20 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche